

Geografia
Alta Valle del Tevere

Sport
 Altotevere Città di Castello – società pallavolistica di Città di Castello
 Altotevere Volley – società pallavolistica di San Giustino
 Vivi Altotevere Sansepolcro – società calcistica di Sansepolcro